Adlerschießen ist
 eine regionale Bezeichnung für das Vogelschießen beim Schützenfest
 ein vom Vogelschießen abgeleitetes historisches Würfelspiel, siehe Adlerschießen (Würfelspiel)